Sant Geronç ist der okzitanische Name folgender französischer Orte:
 Saint-Géron im Département Haute-Loire
 Saint-Gérons im Département Cantal